Mühllohbach ist der Name folgender Gewässer:

 Mühllohbach (Haidenaab), rechter Zufluss der Haidenaab nach Radschin, Gemeinde Etzenricht, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Mühllohbach, deutscher Name des Václavský potok, linker Zufluss der dort noch Kateřinský potok genannten Pfreimd bei Kateřinské Chalupy, Gemeinde Rozvadov, Okres Tachov, Plzeňský kraj, Tschechien